ФМ, Фм или фм — многозначная аббревиатура, многозначный термин.
Возможные значения:
 Ф. М. — роман Б. Акунина

Аббревиатуры 
 Фм, Фм. — письмо апостола Павла Филимону
 Фм. — Евангелие от Фомы
 ФМ — фазовая манипуляция
 ФМ — фазовая модуляция, фазово-модулированный, ср. англ. frequency modulation, FM — частотная модуляция, ЧМ
 ФМ — фальцевальная машина
 Ф/м — фарад на метр, смотри фарад
 ФМ — фарш мелкий
 Ф. М. — Федор Михайлович, в названии романа Б. Акунина «Ф. М.»
 фм — фемтометр — единица измерения расстояния (в ядерной физике называется также ферми), 1 фм = 10−15 м
 ФМ — ферромарганец
 ф. м. — фестметр
 ФМ — фибромиалгия
 ФМ — физический маятник
 ФМ — физическое моделирование
 ФМ — фиксационная машина
 ФМ — фильтр мазута
 ФМ — фильтроделательная машина
 ФМ — финансовый меморандум
 ФМ — финансовый менеджер, финансовый менеджмент, например: кафедра ФМ МГСУ
 ФМ — финская марка
 ФМ — флешмоб (разговорное, интернетное)
 ФМ — фондовый магазин
 ФМ — формилморфолин
 ФМ — фотометр
 ФМ — фрактально-матричный, фрактальная матрица
 ФМ — фрикционный материал
ФМ - фундамент монолитный

См. также 
 МФ
 FM